ГРУ — центральний орган управління військовою розвідкою у Збройних силах Радянського Союзу та Російської Федерації.

ГРУ — головне регіональне управління (холдингу, компанії, підприємства, установи, організації).

ГРУ — Громада Рибалок України, всеукраїнське риболовне громадське об'єднання.